

Geografia 
Australia
 Contea di Cook, Queensland

Stati Uniti
 Contea di Cook, Georgia
 Contea di Cook, Illinois
 Contea di Cook, Minnesota

Altro 
 Cook County – film del 2009 diretto da David Pomes